Schubart ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Schubart (1931–2016), deutscher Jurist und Umweltschützer
 Barbara Elisabeth Schubart, deutsche christliche Poetin
 Carl Schubart (1820–1889), deutscher Maler
 Christian Friedrich Daniel Schubart (1739–1791), deutscher Dichter, Organist und Komponist
 Christoph Andreas Schubart (1763–1823), deutscher Rechtswissenschaftler 
 Friedrich Winfried Schubart (1847–1918), deutscher Generalsuperintendent und Glockenkundler (Herzogtum Anhalt)
 Georg Schubart (1650–1701), deutscher Jurist, Philosoph, Rhetoriker und Hochschullehrer
 Georg Ludwig Schubart (1846–1901), hessischer Dampfsägewerksbesitzer und Politiker (NLP)
 Gertrud Schubart-Fikentscher (1896–1985), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Gottfried Schubart (1634–1691), deutscher Mediziner
 Hermanfrid Schubart (* 1930), deutscher Archäologe
 Herta Schubart (1898–1975), deutsche Kulturjournalistin
 Inge Schubart, deutschbaltische Ärztin und Schriftstellerin
 Joachim Schubart (* 1928), deutscher Astronom
 Johann Christian Schubart (1734–1787), deutscher Landwirt, Agrarreformer und Freimaurer
 Johann Heinrich Christian Schubart (1800–1885), deutscher Klassischer Philologe
 Johannes Schubart († 1915), deutscher Politiker, MdL Sachsen
 Ludwig Schubart (1765–1811), deutscher Schriftsteller
 Marianne Schubart-Vibach (1921–2021), deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin
 Martin Schubart (1840–1899), deutscher evangelischer Theologe, Pädagoge und Kunstsammler
 Maximilian Schubart (1919–1982), deutscher Psychologe und Unternehmer
 Moritz Schubart (1831–1890), deutscher Politiker, MdL Sachsen
 Otto Schubart (1900–1962), deutscher Zoologe
 Rainer Schubart-Soldern (1900–1974), österreichischer Zoologe
 Rudolph August Schubart (1694–1770), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Leipzig
 Tobias Heinrich Schubart (1699–1747), deutscher Theologe und Dichter
 Walter Schubart (1897–1942), deutscher Kulturphilosoph

Schubart steht für:
 (1911) Schubart, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Schubart-Literaturpreis, Literaturpreis der Stadt Aalen
 Schubartstube, Literaturmuseum im Kloster Blaubeuren
 Schubarth
 Schubert